Münnich ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Günther von Münnich (geb. Mönnich), (1650–1721), oldenburgischer Oberdeichgraf 
 Burkhard Christoph von Münnich (1683–1767), deutschstämmiger Generalfeldmarschall und Politiker in russischen Diensten
 Ferenc Münnich (1886–1967), ungarischer Ministerpräsident und Politiker
 Guillermo Münnich, siehe Wilhelm Münnich
 Johann Rudolf von Münnich (1678–1730), oldenburgischer Deichgraf und Kanzleirat 
 Karl Ludwig Münnich (1890–1984), deutscher Mundartdichter
 Karl-Otto Münnich (1925–2003), Professor an der Universität Heidelberg
Michael Münnich (* 1963), deutscher Radrennfahrer
 Ralf Münnich (* 1964), Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Universität Trier
 René Münnich (* 1977), deutscher Autorennfahrer, Rennstallbesitzer und Unternehmer
 Richard Münnich (1877–1970), deutscher Musikwissenschaftler und Musikpädagoge
 Sascha Münnich (* 1977), deutscher Soziologe und Hochschullehrer
 Wilhelm Münnich (1876–1948), chilenischer Arzt und Politiker

Münnich steht für: 
 Münnich Motorsport, deutschen Motorsportrennstall

Siehe auch:
 Münnich (Adelsgeschlecht), deutsch-russisches Adelsgeschlecht